Ви́ктор Дми́триевич Кисли́цкий (23 декабря 1925, Емуртла, Упоровский район, Тюменский округ, Уральская область, РСФСР ― 7 июня 2021, Йошкар-Ола, Марий Эл, Россия) ― советский и российский инженер-радиотехник, общественный деятель, литератор. Инициатор создания и литературный консультант литературного клуба Республики Марий Эл «Патриот» (2000―2021). Участник Великой Отечественной войны. Член КПСС.

Биография 

Родился 23 декабря 1925 года в с. Емуртла ныне Упоровского района Тюменской области.

В январе 1943 года призван в РККА из Ульяновска. Участник Великой Отечественной войны: фронтовой радист 1-го класса военной контрразведки «СМЕРШ» на 1-м Украинском фронте, старшина. Прошёл боевой путь от Тернополя и Львова на Украине через Польшу, Южную Германию до Чехословакии. Он участвовал в обеспечении радиосвязью различных воинских частей, а также двух групп армейской разведки. Летом 1944 года работал в экипаже личной радиостанции РСБ командующего 60-й армии генерал-полковника П. А. Курочкина. Закончил войну в Нимбурке, недалеко от Праги. Награждён орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени и медалями, в том числе «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941―1945 гг.».

После войны окончил продолжил военную службу, окончил Горьковскую военную школу радиоспециалистов, с отличием ― Бакинскую школу переподготовки оперативного состава КГБ, затем ― заочно 2 курса Азербайжданского государственного университета, а в 1958 году – Саратовский юридический институт. В 1963 году уволился с военной службы в должности капитана запаса. Награждён медалью «За боевые заслуги».

В 1963 году переехал в Йошкар-Олу Марийской АССР.  Был инженером Марийского радиоцентра, оператором Марийского радиобюро. Его деятельность была направлена на совершенствование радиовещания и подготовку радистов в Марийской республике. Был заведующим сектором пропаганды Марийского центра научно-технической информации, способствовал внедрению научно-технических достижений в народное хозяйство республики. В 1982―1985 годах работал начальником отдела перспективного развития стандартизации и метрологии Марийского центра метрологии и стандартизации, способствуя повышению качества продукции предприятий. 

Скончался 7 июня 2021 года в Йошкар-Оле, похоронен там же.

Литературная деятельность 

В 2000 году стал инициатором создания литературного клуба Республики Марий Эл «Патриот». Вплоть до последних дней своей жизни был литературным консультантом этого объединения, занимался редактированием и изданием коллективных и индивидуальных сборников произведений членов объединения, оказывал большую помощь начинающим авторам. В настоящее время это объединение насчитывает более 40 членов, чьё творчество и общественная деятельность направлены на воспитание граждан в духе патриотизма. 

Является автором 4 поэтических сборников и 2 сборников статей. Поэтический сборник «Миг между прошлым и будущим» вышел под редакцией доктора филологических наук, профессора Марийского государственного университета А. Т. Липатова.

В 2003―2004 годах стал лауреатом республиканского и российского конкурсов военно-патриотической лирики, проводившихся Российским комитетом ветеранов войны и военной службы совместно с Министерствами образования, обороны и культуры России.

Общественная деятельность 

Известен в Республике Марий Эл и как общественный деятель. Выполнял обязанности секретаря Президиума ТЭС при Ленинском райкоме КПСС Йошкар-Олы, нештатного инспектора по технике безопасности Марийского обкома профсоюза работников связи. 

С 1971 года в течение 20 лет был внештатным лектором Марийской организации Общества «Знание». Член методического Совета по пропаганде международных отношений и научно-технических знаний, специализировался на лекциях по Японии.

Около 30 лет сотрудничал с газетой «Марийская правда» как внештатный корреспондент и обозреватель. 

В 1992—1993 годах издал справочные пособия для учителей географии: «Минеральные ресурсы мира. Запасы. Добыча. Потребление. Торговля», «Промышленность стран мира», «Сельское хозяйство и транспорт мира».  

Награждён нагрудным знаком «Отличник соцсоревнования», знаком «Ударник 9-й пятилетки», почётными грамотами КГБ СССР,  Совета ветеранов России и Республики Марий Эл, Министерства связи СССР, Марийского обкома профсоюзов, Всесоюзного общества «Знание», газеты «Марийская правда» и медалями, в том числе «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Основные произведения 

Далее представлен список основных произведений В. Д. Кислицкого: 

 Кислицкий В. Д. Во имя справедливости. Стихи. Статьи. ― Йошкар-Ола: «Патриот», 2008. ― 416 с.
 Кислицкий В. Д., Лазарев С. Н., Лазарев А. О. Время зовёт: литературный сборник: [стихи и рассказы]. Республиканское литературно-художественное объединение «Патриот». ― Йошкар-Ола: «Патриот», 2012. ― 215 с. 
 Кислицкий В. Д., Березан Н. С., Хобер А. Ф. Рифмы и ритмы. Справочное пособие. ― Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2017. ― 260 с.  
 Кислицкий В. Д. Япония. Справочное пособие для туристов. Проза и стихи. ― Йошкар-Ола: «Патриот», 2018. ― 98 с.

Награды и звания 

 Орден Славы III степени (28.05.1945)
 Орден Отечественной войны II степени (06.04.1985)
 Медаль «За боевые заслуги» (25.06.1954)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (09.05.1945)
 Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
 Медаль «Ветеран труда»
 Нагрудный знак «Отличник соцсоревнования»

Память 

18 июля 2022 года на доме № 147 по ул. Советской в Йошкар-Оле, где жил поэт и общественный деятель Республики Марий Эл В. Д. Кислицкий, состоялось открытие мемориальной доски. Надпись на ней гласит: «В этом доме с 1973 по 2021 годы жил Кислицкий Виктор Дмитриевич, участник Великой Отечественной войны, общественный деятель Республики Марий Эл».

Литература 

 Кныш-Ковешникова Г. Листает время дни // Марийская правда. 17 мая 2007 г.
 Попов В. Об авторе / Во имя справедливости. Стихи. Статьи. ― Йошкар-Ола, 2008. ― С. 3―8.
 По-прежнему на передовой // Марийская правда. 21 ноября 2008 г.

Примечания

Ссылки 
 Газета «Марийская правда». 21.11.2008. ПО-ПРЕЖНЕМУ НА ПЕРЕДОВОЙ
 ГТРК «Марий Эл». 30 декабря 2015 г. Ветеран Великой Отечественной войны Виктор Кислицкий отметил 90-летие
 Память народа. Кислицкий Виктор Дмитриевич. Год рождения: 23.12.1925
 Дорога памяти. КИСЛИЦКИЙ ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ. 23.12.1925 — дд.мм.гггг

Персоналии по алфавиту
Похороненные в Йошкар-Оле
Выпускники Саратовской государственной юридической академии
Поэты СССР
Поэты России
Инженеры-радиотехники СССР
Контрразведчики Великой Отечественной войны
Связисты Великой Отечественной войны	
Капитаны (СССР)
Члены КПСС
Общественные деятели СССР
Общественные деятели России
Общественные деятели Марий Эл